John Grigg est un nom pouvant désigner:

 John Grigg (1828-1901), homme politique néo-zélandais
 John Grigg (1838-1920), astronome néo-zélandais
 John Grigg (1924-2001), journaliste et homme politique britannique

Voir aussi